Михаил Алексеевич Петров (,  — ?) — высокопоставленный деятель НКВД СССР. Член КПСС в 1930—1958 гг.

Биография 
Родился в семье домовладельца (с 1917 отец стал крестьянином-середняком). Образование: 4-классное городское училище, Москва, 1919.

Карьера 
В 1920—1921 гг. — курьер в штабе Продармии (Москва) и военном отделе Наркомата продовольствия (Украина).

С 1921 в войсках ВЧК—ОГПУ: рядовой 11 стрелкового полка ВОХР (Купянск), отдельного Богучарского полка ОГПУ. Помощник начальника, начальник заставы 24 Могилев-Подольского пограничного отряда ОГПУ.

В 1925 году уволен в запас. Работал разнорабочим на заводе «Дукс», фабрике «Дукат» (Москва); экспедитор, секретарь, председатель месткома треста «Моссельпром»; Заведующий информационного подотдела, заместитель заведующего организационного-инструкторского отдела Московского отделения Союза пищевиков.

С 1931 в органах ОГПУ СССР: уполномоченный 2-го, 6-го, 8-го отделения; оперативный уполномоченный 3-го, 4-го, 8-го отделения ЭКУ ОГПУ СССР.

С 1934 в органах НКВД СССР: оперативный уполномоченный 4-го, 7-го отделения, помощник начальника 6-го отделения, экономический отдела ГУГБ. Заместитель начальника 4-го отделения 3-го отдела.

В 1938—1939 начальник Секретариата НКВД СССР и Секретариата Особого совещания при НКВД СССР.

В 1939 — заместитель наркома внутренних дел Крымской АССР.

С 1940 в Особстрое: директор и начальник строительства особого з-да № 2 ГУЛАГ НКВД Обозерская Архангельской области, комбината НКВД (Энсо, Карелия), завода № 8 и Тавдинского ИТЛ. Начальник строительного треста «Газсланцестрой» (Кохтла-Ярве).

Уволен в запас МВД 11 ноября 1949 года.

В 1953 г. восстановлен и назначен начальником управления Восточно-Уральского ИТЛ. С 1954 г. — управляющий трестом № 23 «Нефтестрой», Рязань.

Сведения о дальнейшей биографии, а также месте и дате смерти Петрова обнаружить не удалось.

Примечания

Ссылки 
 Петров Михаил Алексеевич  на сайте организации «Мемориал» (материал из книги: Н. В. Петров, К. В. Скоркин «Кто руководил НКВД. 1934—1941»)

Персоналии, чья дата смерти не установлена